Гарун ар-Рашид або Гарун аль-Рашид (*17 березня 763 — †24 березня 809) — п'ятий халіф Аббасидського халіфату.
 Гарун (араб. ‎ هارون‎), (біблійний Аарон) — пророк (набі) Аллаха, старший брат і помічник пророка (расула) Муси.
 Гарун Текін, Харун Текін (тур. Harun Tekin, нар. 17 червня 1989, Ізмір) — турецький футболіст.
 Олесь Гарун (справжнє ім'я Олександр Володимирович Прушинський) (нар. 27 січня (11 березня) 1887(18870311) — пом. 28 липня 1920) — білоруський поет, прозаїк.
 Гарун ібн-Хумаравейх (*ﻫﺎرون ابن خمارویہ, д/н —30 грудня 904) — емір Єгипту та Сирії у 896—904 роках.
 Ярослав Гарун — український науковець, промисловець та управлінець, кандидат хімічних наук (1981).